Language es una palabra inglesa que significa «lenguaje» o «idioma». Puede referirse a:
Música
 Language, canción del disc jockey y productor estadounidense Porter Robinson (2012).
 Body Language, canción de la banda de rock inglesa Queen (1982). 
 Body Language, álbum de estudio de la cantante australiana Kylie Minogue (2003). 
 Body Language, canción del cantante estadounidense Jesse McCartney (2009).
 I Don't Speak the Language, álbum de estudio del músico estadounidense Matthew Wilder (1983).
 Language. Sex. Violence. Other?, álbum del grupo galés Stereophonics (2005).
 The Secret Language of Birds, disco en solitario del músico escocés Ian Anderson (2000).
Lingüística
 Language, revista de lingüística publicada por la Linguistic Society of America desde 1925.
 National Language Services, organización lingüística sudafricana.
 The Ethnologue: Languages of the World, publicación impresa y virtual de SIL International. 

Palabras y frases en inglés